

Geografia
Comè – Arrondissement del Benin

Musica
Come – gruppo musicale statunitense
Come – gruppo musicale britannico
Come – album di Prince del 1994
Come – singolo di Jain del 2015

Altri progetti